Der Begriff Donnerwetter bezeichnet:
 umgangssprachlich ein Gewitter
 umgangssprachlich eine Strafpredigt oder Standpauke oder eine laute Zurechtweisung
 umgangssprachlich ein Ausruf des Erstaunens
 ein Album des Rappers Prinz Pi, siehe Donnerwetter (Album)

Siehe auch